Heidesee és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Es troba a uns 30 quilòmetres al sud-est de Berlín. Limita amb Storkow (Mark), Tauche, Münchehofe, Groß Köris, Bestensee i Königs Wusterhausen.

Divisió 
Comprèn 11 districtes:
 Bindow
 Blossin
 Dannenreich
 Dolgenbrodt
 Friedersdorf
 Gräbendorf
 Gussow
 Kolberg
 Prieros
 Streganz
 Wolzig

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg